Dèdal, a la mitologia grega, Dèdal era un arquitecte i artesà molt hàbil, famós per haver construït el laberint de Creta.
 Dèdal de Bitínia, escultor nascut a Bitínia,